Harrendorf ist der Name von

 Harrendorf (Hagen im Bremischen), ehemalige Gemeinde im Landkreis Cuxhaven
 Stefan Harrendorf (* 1976), Lehrstuhlinhaber für Kriminologie, Strafrecht, Strafprozessrecht und vergleichende Strafrechtswissenschaften an der Universität Greifswald